Битва при Циссисе — первое сражение испанской кампании Второй Пунической войны, произошедшее близ Циссиса в Испании.
…Гней Корнелий Сципион, посланный с флотом и войском в Испанию, отправился от устьев Родана и, обогнув Пиренеи, пристал в Эмпориях. Высадив здесь войско, он начал с леетанов и мало-помалу подчинил Риму всё побережье до реки Ибер, то возобновляя прежние союзы, то заключая новые. Приобретя при этом славу кроткого и справедливого человека, он распространил своё влияние не только на приморские народы, но и на более дикие племена, населявшие гористую область внутри страны, и не только заключил с ними мир, но и сделал их своими союзниками и набрал среди них несколько сильных вспомогательных отрядов.
Испания по сю сторону Ибера была провинцией Ганнона; его Ганнибал оставил защищать эту страну. Полагая, что следует идти навстречу врагу, не дожидаясь всеобщего бунта, он остановился лагерем в виду неприятеля и вывел своё войско в поле. Римский полководец также счёл лучшим не откладывать сражения; зная, что ему войны с Ганноном и Газдрубалом не миновать, он предпочитал иметь дело с каждым порознь, чем с обоими вместе. Сражение было не особенно напряжённым; шесть тысяч неприятелей было убито, две тысячи взято в плен, сверх того, ещё охрана лагеря, который также был взят, и сам полководец с несколькими вельможами. При этом было завоёвано и местечко Циссис, лежавшее недалеко от лагеря; впрочем, найденная в нём добыча состояла из предметов небольшой стоимости — главным образом грубой утвари и негодных рабов. Зато захваченная в лагере добыча обогатила римских воинов, так как не только побеждённое войско, но и то, которое под знаменами Ганнибала служило в Италии, оставило всю свою более или менее ценную собственность по ту сторону Пиренеев, чтобы она не оказалась тяжёлым бременем для несущих.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения Римской республики
Сражения Карфагена
Сражения Второй Пунической войны
Сражения в Испании
Сражения III века до н. э.
218 год до н. э.
Сражения 218 года до н. э.